"San Colombano", forma italianizada de São Columbano, pode significar:
 San Colombano Belmonte, comuna italiana do Piemonte
 San Colombano Certénoli, comuna italiana da Ligúria
 San Colombano al Lambro, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos